Джон Сти́вен Мендо́са Вале́нсия (; род. 27 июня 1992 года, Пальмира, департамент Валье-дель-Каука) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Сеара».

Биография 
Стивен Мендоса — воспитанник молодёжной академии «Депортиво Кали». Однако на профессиональном уровне он дебютировал за «Энвигадо» в 2010 году. 9 августа в матче 4 тура Финалисасьона его команда дома уступила 0:1 «Атлетико Уиле». Мендоса принадлежал «Энвигадо» до 2014 года, однако в последние три года постоянно выступал за другие команды на правах аренды — за «Америку Кали», «Кукуту Депортиво» и родной «Депортиво Кали». В октябре 2014 года Мендоса впервые отправился за рубеж, подписав контракт с индийским «Ченнайином».

В начале 2015 года колумбиец перешёл в бразильский «Коринтианс». Принял участие в 10 матчах чемпионата Бразилии 2015 года (и забил один гол), внеся свой вклад в очередной чемпионский титул «тимана». В 2015 году на правах аренды выступал за «Ченнайин», в 2016 — за «Нью-Йорк Сити», а в 2017 году играл за «Баию». В январе 2018 года права на Стивена Мендосу приобрёл французский «Амьен».

С февраля 2021 года Мендоса выступает за бразильскую «Сеару». Колумбиец стал одним из лидеров команды, и в 2022 году помог «дедушкам» выйти в четвертьфинал Южноамериканского кубка, забив в ходе турнира шесть голов.

Титулы 
Командные
  Победитель Cуперлиги Колумбии (1): 2016
  Чемпион Бразилии (1): 2015
  Чемпион Индийской суперлиги (1): 2015
  Финалист Кубка Нордесте (1): 2020/21
Личные
  Лучший бомбардир Индийской суперлиги (1): 2015 (13 голов)

Примечания

Ссылки 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Кукута Депортиво»
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»
Игроки ФК «Сеара»
Игроки ФК «Ченнайин»
Игроки ФК «Энвигадо»